Giuseppe Rossi (1797-1880), senatore del Regno d'Italia
 Giuseppe Rossi Milano (1842-1902), deputato del Regno d'Italia
Giuseppe Rossi (1881-1957), militare e imprenditore, pioniere dell'aeronautica
Giuseppe Rossi (1904-1948), costituente e senatore della Repubblica
Giuseppe Carlo Rossi (1908-1983), docente (il primo in Italia) di lingua e letteratura portoghese
Giuseppe Aldo Rossi (1913-2020), sceneggiatore italiano
Giuseppe Rossi (1987), calciatore italiano